

Cinema 
Freccia d'oro – film del 1916 diretto da Giulio Antamoro
Freccia d'oro – film del 1935 diretto da Piero Ballerini e Corrado D'Errico
La freccia d'oro – film del 1962 diretto da Antonio Margheriti

Letteratura 
La freccia d'oro (The Arrow of Gold: A Story between two Notes) – romanzo di Joseph Conrad del 1919

Musica 
Gingi/La freccia d'oro – 45 giri di Pippo Baudo del 1971

Televisione 
La freccia d'oro – programma televisivo del 1971